Jelačići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Jelačići, un village situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jelačići, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jelačići, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Jelačići, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jelačići, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.